Вилки — название населённых пунктов:

Россия 
 Вилки — деревня в составе муниципального образования город Владимир Владимирской области.
 Вилки — деревня в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Вилки — деревня в Михайловском районе Рязанской области.

Украина 
 Вилки — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Вилки — село в Белопольском районе Сумской области, ликвидировано в 2007 году.